Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní sedmnáct tenistů, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden hráč jako tzv. šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Federico Delbonis (1. kolo)
  Ivo Karlović (kvalifikován)
  Jesse Huta Galung (1. kolo)
  Martín Alund (1. kolo)
  Alejandro González (2. kolo)
  Somdev Devvarman (kvalifikován)
  Julian Reister (2. kolo)
  Marc Gicquel (2. kolo)
  João Souza (2. kolo)
  Teimuraz Gabašvili (1. kolo)
  Wayne Odesnik (2. kolo)
  Marius Copil (1. kolo)
  Blaž Kavčič (2. kolo)
  Matthew Ebden (1. kolo)
  Alex Kuznetsov (3. kolo)
  Diego Schwartzman (3. kolo)
  Go Soeda (kvalifikován)
  Bobby Reynolds (1. kolo)
  Rogério Dutra da Silva (kvalifikován)
  Jesse Levine (1. kolo)
  Mischa Zverev (2. kolo)
  Andrej Martin (3. kolo)
  Matteo Viola (1. kolo)
  Jimmy Wang (2. kolo)
  Andrej Golubjev (3. kolo)
  Olivier Rochus (2. kolo)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Dušan Lajović (1. kolo)
  Illja Marčenko (2. kolo)
  '''Peter Gojowczyk (kvalifikován)
  Júiči Sugita (1. kolo)
  Stéphane Robert (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Michail Kukuškin
  Ivo Karlović
  Florent Serra
  Philipp Petzschner
  Rogério Dutra da Silva
  Somdev Devvarman
  Thomas Fabbiano
  Donald Young
  Nick Kyrgios
  Frank Dancevic
  Peter Gojowczyk
  Go Soeda
  Dan Evans
  Máximo González
  Stéphane Robert
  Albano Olivetti

 Šťastný poražený 
  Andrej Martin'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013